Caserne Beaublanc
Cité-jardin de Beaublanc
Palais des sports de Beaublanc
Stade municipal de Beaublanc